Norddeutsche sind:
 allgemein die Einwohner von Norddeutschland
 historisch die Staatsangehörigen des Norddeutschen Bundes, basierend auf der Staatsangehörigkeit zu einem der Gliedstaaten